Afrothaumalea är ett släkte av tvåvingar. Afrothaumalea ingår i familjen mätarmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätarmyggor
Afrothaumalea